Gmina Bjała – gmina w Bułgarii w obwodzie Ruse
 Gmina Bjała – gmina w Bułgarii w obwodzie Warna

Zobacz też 
 Gmina Bjała Słatina